— девиз правления (нэнго) японского императора Рэйгэна, использовавшийся с 1673 по 1681 год.

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 21-й день 9-й луны 13-го года Камбун (по григорианскому календарю — 30 октября 1673).
 29-й день 9-й луны 9-го года Эмпо (по григорианскому календарю — 9 ноября 1681).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из 14-го цзюаня древнекитайского сочинения Книга Суй:「分四序、綴三光、延宝祚、渺無疆」.

События 
 1673 год (1-й год Эмпо) — пожар в Хэйан-кё;
 10 мая 1674 год (5-й день 4-й луны 2-го года Эмпо) — скончался основатель секты Обаку монах Ингэн Рюки в основанном им храме Мампуку-дзи в Удзи близ Хэйан-кё;
 1675 год (3-й год Эмпо) — на Бонинские острова, открытые японцами в 10-й год Камбун, сёгунат отправил исследователей; новые земли были объявлены территорией Японии;
 7 апреля 1680 года (8-й день 3-й луны 8-го года Эмпо) — скончался сёгун Токугава Иэцуна; его место занял Токугава Цунаёси;
 1681 год (9-й год Эмпо) — по личному распоряжению матери пятого сёгуна Цунаёси был построен храм Гококу;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература